Tomoyuki Kawabata (judo)
Tomoyuki Kawabata (cyclisme)